Woloschinow ist der Familienname folgender Personen:

 Walentin Nikolajewitsch Woloschinow (1895–1936), russischer Literaturwissenschaftler
 Witali Borissowitsch Woloschinow (1947–2019), russischer Physiker